Alább a Batman: A rajzfilmsorozat szereplőinek listája tekinthető meg.

 Batman: Eredeti neve Bruce Wayne, szüleit kiskorában meggyilkolták. Ő a Wayne Művek vezetője, nagyon gazdag. Félelmét legyőzve lett a Batman, saját szerkentyűivel harcol a Gotham City-t fenyegető bűnözők ellen.

Batman szövetségesei 

 Alfred Pennyworth: A Wayne-család komornyikja, a korán elárvult Bruce-t ő nevelte fel. Egyedül ő tudja, hogy kicsoda valójában Batman. Bruce leghűbb szövetségese.
 Robin: Később csatlakozik Batmanhez. Eredeti neve Dick Grayson, egy vándorcirkusz tagja volt akrobata szüleivel együtt. Apját és anyját Tony Zucco, egy gengszter ölte meg. Később Dick álnevet vált, de Éjszárny-ként továbbra is Batman szövetségese marad.
 James Gordon: Gotham City rendőrfelügyelője, rendszerint segít Batmannek. Mivel a rendőrségnél egyedül ő lojális a denevéremberhez, találkozásaik titkosak. Batman igazi kilétét ő sem tudja.
 Harvey Bullock: Gordon egyik embere, detektív. Utálja Batmant, mivel rendszerint őelőtte elkapja a bűnözőket, így Bullock nem tud feljebb lépni a ranglétrán, valamint féltékeny sikereire.
 Renee Montoya: Rendőrnő, több epizódban segít Batmannek. Egyenlő véleményen van Batman kapcsán Gordon felügyelővel. Bullockot nem szívleli.
 Szürke Szellem: A neve Simon Trent, színész, ő játszotta a harmincas években a szuperhős tévésztárt, Szürke Szellemet. Amikor a sorozat egyik epizódja felelevenítődik a valóságban Gotham City-ben, segít elkapni Batmannek az őrült robbantót.
 Batgirl: Jim Gordon fogadott lánya, akit Barbara Gordonnak hívnak.Ez nem teljesen így van. Jim és felesége, Barbara Gordon (született Barbara Eileen Kean) örökbe fogadták unokahúgukat, Barbarát, akinek szülei autóbalesetben haltak meg. Egy idővel később, azonban az idősebb Barbara elvált Jim-től, és magával vitte fiúkat, ifjabb James Gordont Chicagóba, míg a fiatalabb Barbara Jimmel maradt.

Batman ellenfelei

Fontosabb ellenfelek
 Joker: Batman legfőbb ellensége. Eredeti neve Jack Napier, kisstílű bűnöző volt. Ám amikor beleesett egy mérgező vegyi anyagba, kinézete eltorzult, szája állandó vigyorrá változott át. Joker tréfái ötletesek és halálosak, a komédia és tragédia egyvelegét képezik. Több változat szerint ő ölte meg Bruce Wayne szüleit.
 Kétarc (Two-Face): Eredeti neve Harvey Dent (aki egyébként Bruce Wayne egyik barátja). Kerületi ügyészként kezdte munkáját, de az egyik alkalommal savat fröcsköltek az arcára, amitől a fél arca eltorzul. Ezáltal felszínre tört belőle az eleddig rejtett, erőszakos személyisége, amely a sanyarú gyerekkora miatt fejlődött ki. A baleset után bűnözővé vált, és a döntéseit mindig egy feldobott pénzérmére bízta, melynek mindkét oldalán "fej" található, de az egyik össze van karcolva. Néhány álláspont szerint ő Dick Grayson szüleinek gyilkosa.
 Madárijesztő (Scarecrow): Eredeti neve Dr. Jonathan Crane, professzor egy híres egyetemen, az emberek reakcióit vizsgálta félelem közben. Időközben megőrült, s páciensein kísérletezett. Kifejlesztett egy olyan fegyvet, ami előhozza az emberek félelmeit. Ez a "félelem toxin", ami nagyon hatásos biológiai fegyver. Az egyetemről végül kirúgták, de tovább folytatta tevékenységét.
 Pingvin (Penguin): Oswald Chesterfield Cobblepotként született egy gazdag nemesi családban, ám amikor szülei meglátták testi elváltozását, megtagadták és a csatornába engedték. A gyermeket pingvinek nevelték fel. Ujjai között úszóhártyák vannak és alkata is olyan, mint egy pingviné. Agyafúrt bűnöző, aki különféle fegyvereket használ, melyek rendszerint esernyőnek tűnnek. Egyszer kísérletet tett arra, hogy megválasszák Gotham polgármesterének, de ezt Batman megakadályozta.
 Rébusz (Riddler): Valódi neve Edward Nygma egy magát szuperintelligensnek tekintő pszichopata, aki csavaros és néha brutális talányaival próbál meg Batman és a rendőrség útjába állni. Vagyis gaztettei során gyakorta hagy maga után különféle feladványokat. Rébusz tudja, hogy Batman valójában Bruce Wayne, de ezt csak nagyon keveseknek árulja el, mivel az akkor már nem lenne titok, rejtély többé. Márpedig a rejtélyek Rébusz lételemét képezik.
 Mr. Fagy (Mr. Freeze): Valódi neve Dr. Victor Fries, aki egy Gothcorp nevű cég tudósaként dolgozott. Mikor halálos beteg felesége, Nora állapota drasztikusra fordult, hibernálta őt, hogy legyen ideje kifejleszteni a gyógyszert. Azonban a cég gonosz vezetője, Ferris Boyle saját céljaira akarta felhasználni a doktor zsenialitását és megzsarolta felesége hibernációjának megszakításával. Fries és Boyle testőrei között tűzpárbaj alakult ki majd a doktor a fagypont alatti vegyszerek közé zuhant, amitől szervezete mutálodott, és azóta csakis jéghideg közegben tud életben maradni. Megépítette védőruháját, ami folyamatosan hűti testét, és létrehozta saját bűnbandáját. Eredeti célja hogy rablásaival tovább tudja finanszírozni kutatásait Nora gyógyszeréhez, később azonban már az egész Földet akarta jégbe borítani. Elsődleges fegyvere a fagyasztó, amely mindent jégbeborít, amit csak eltalál.
 Méregcsók (Poison Ivy): Valódi neve Dr. Pamela Lillian Isley, eredetileg kémikus és botanikus. Harcos környezetvédő volt, de növények iránti imádata odáig fajul, hogy őrült ökoterroristává válik. Különböző toxinokat juttat szervezetébe melynek eredménye hogy érintés halálosan mérgezővé válik, és képes előállítani egy feromont, amivel könnyűszerrel elcsábít minden férfit. Végső formáját és erejét a sorozat 2. évadjában éri el, bőre szürkés-fehér lesz, és halálos érintésén kívül szert tesz a hatalomra, hogy irányítsa a növényeket, szerinte a "gyermekeit".
 Raʼs al Ghul: Egy nemzetközileg körözött bérgyilkos és terrorista. Célja hogy megtisztítsa az emberiséget a gonosz énjétől. Inkább tekinti magát Batman szövetségesének, mint ellenségének, és bár nem egyszer látja el információval a denevérembert, mégis módszerei miatt többször kerülnek összetűzésbe. A rejtélyes Lázár vermek fiatalító és feltámasztó erejének köszönhetően már több száz éves és lényegében halhatatlan.
 Harley Quinn: Valódi neve Dr. Harleen Frances Quinzel, eredetileg az Arkham Elmegyógyintézet pszichológusa volt, amíg őrülten bele nem szeretet egyik páciensébe, Jokerbe. Nevét megváltoztatta, hogy hangzásban hasonlítson a "harlequin"-ra (a harlequin jester szó az udvari bolondra akar utalni), és külsejét nevéhez méltóra alakította. Furcsa szerelem ez, mivel Joker eleinte ki nem állhatta rajongóját, többször megverte, megalázta "barátnőjét". Egy idővel viszont megbarátkozott vele, és Harley Quinn személyében Joker legnagyobb szövetségesére lelhetünk, akinek munkahelyi körülményeinek köszönhetőn nem egyszer segít megszökni. Gyűlöli Batmant mivel folyton megakadályozza Joker terveit. Később barátságot köt Méregcsókkal, aki bead neki egy szert, amitől immunis lesz minden méregre. Az utóbbi időben viszont Harley rejtélyes pálforduláson ment keresztül, ami miatt a rendőrségnek kezdett el segíteni. De soha nem lehet tudni, mi lesz a vége...
 Agyagpofa (Clayface): Matt Hagen sikeres színész volt egészen addig, míg egy szörnyű baleset csúffá tette arcát. Roland Daggett felajánlotta neki, hogy használja az ő általa kifejlesztett arckrémet. Hagen ezután visszatérhetett a színészi karrierbe, ám arca gyurmaszerű lett. Később, amikor már több krém kellett neki, Daggett elintéztette. Matt Hagen egész teste agyagszerű lett. Külsejét tudja változtatni.
 Bane: Egy köztörvényes elítélt, akin kísérleteket végeztek, hogy előállítsák a tökéletes katonát. A kísérlet jól sikerült így Átok emberfeletti erőre tett szert, erejét kígyóméreg adagolással tudja növelni. Ennek köszönhetően meg tudott szökni a börtönből, és azóta bérgyilkosként tevékenykedik. Ereje meghaladja Gyilkos Krok erejét is, és fizikailag a sorozat legerősebb ellenfele. Batman is csak nagy nehézségek árán tudja legyőzni.
 Man-Bat: Dr. Kirk Langstrom egy tudós, aki gyakran denevéreken kísérletezett. Kifejlesztett egy gyógyszert, ami testét átalakítja, és így átmutálódik egy denevérré. Így emberfeletti képességekre tett szert: tud repülni, hihetetlenül erős, és a denevérekhez hasonló ultrahang-érzékelő hallása van. Azonban egy idő után automatikusan átmutálódik emberré, így a denevér alak nem tart sokáig. Batman azonban meggyógyítja és bár egy ideig még érzi a szer mellékhatásait, de nem változik át többé denevérré.

További ellenfelek
 Órakirály (Clock King): Egy rendkívül precíz bűnöző, akinek eredetileg óragyára volt. Bűnözőként másodperc pontossággal végrehajtott cselekedeteivel igyekszik tönkretenni Hamilton Hill polgármestert, illetve útját állni Batmannek. Fegyverként robbanó vagy bolaként használt zsebórákat és egy óramutató alakú, hegyes sétapálcát használ.
 Őrült Kalapos (Mad Hatter): eredeti neve Jervis Tetch, Angliában született és tudósként az emberi gondolatokkal és álmokkal, illetve azok befolyásolásával foglalkozik. Ezen tudását rossz célokra akarja felhasználni. Az Alice Csodaországban c. regény egyik szereplőjéről, Bolond kalapról mintázta magát, de annál sokkal gonoszabbul viselkedik. Kudarcait nagyon fájdalmasan éli meg, meglehetősen érzékeny lelkületű.
 Bábjátékos (Ventriloquist): más néven Hasbeszélő. Teljes személyiség zavarban szenvedő ember, aki egy Al Caponéról mintázott bábuval, a Sebhelyessel jár. Annyira tökéletesen el tudja változtatni a hangját, hogy azzal Batman számítógépét is megtéveszti. Betegsége révén kettős személyisége van (a Sebhelyes, a gonosz és a Bábjátékos hasbeszélő, aki jó szándékú ember, de kiszolgáltatottja a Sebhelyesnek) és mindkettő annyira elkülönült, hogy egyik sincs tisztában a másik észjárásával, noha ugyanazon agyban vannak. Cselszövései és ötletei zseniálisak, bűnbandája alázatosan követi minden utasítását. Csupán egyetlen részben tűnik fel.
 Gyilkos Krok (Killer Croc): pikkelyes bőrű és hegyes fogazatú, komoly fizikai erővel bíró bűnöző, hasonlít egy krokodilhoz, innen ered a neve is. A vizekben, csatornákban és mocsarakban otthonosan mozog. Pitiáner bűnözőként kezdte, amíg Bullock le nem tartóztatta. Szabadulása után Bullockon bosszút kívánt állni úgy, hogy gyanúba keveri, de végül Batman csípte nyakon, ezért új ellensége ő lett. Bűnözői karrierje előtt díjbirkózó volt Miamiban, onnan költözött Gothambe.
 Csatornalakó: gyerekrabló bűnöző, aki több gyereket ejtett fogságba a városi csatornahálózatokban, ahol dolgoztatta őket és álruhában lopni küldte ki, az éj sötétjébe. Ezen ellenfelét Batman különösképpen nem szívleli, főként a gyerekek ellen elkövetett gazsága miatt. Csupán egyetlen epizódban tűnik fel.
 Cluemaster
 Lady Shiva: Ra's al Ghul legkiválóbb bérgyilkosa, a harcművészetek mestere.
 Vörös Karom: Batman és a Macskanő egyik ellenfele. Neve megtévesztő, míg nem jelenik meg a színen, mindenki azt hiszi, férfi. Nagyon veszélyes, Macskanőt majdnem el is intézi. Egy maffiacsoport vezetője, végül is sikerül elkapni Batmannek, Macskanő segítségével.
 Rupert Thorne: Az egyik legkegyetlenebb maffia vezér, többször is szembe kerül Batmannel a sorozatban. Batmant szeretné holtan látni, és egyszer felbéreli Bane-t hogy ölje meg Batmant.
 Roland Dagget: Egy velejéig romlott iparmágnás akit csak a profit érdekel, s hogy ezt megszerezze nem riad vissza semmitől. Az Ő emberei változtatták át Matt Hagent Agyagarccá. Egyszer egy egész városrészt akart felrobbantani, ahol szegények és hajléktalanok éltek hogy olcsón megkapja a területet, s búsás haszonnal túl adjon rajta. Bár a merényletet Batman megakadályozta, de nem tudta rábizonyítani hogy Ő állt a háttérben.
 H.A.R.D.A.C.: Carl Rossum alkotta mesterséges intelligencia, mely képes robotokat előállítani. A gép öntudatra ébredt, és saját tervezője ellen fordult, célul tűzte ki hogy az embereket robothasonmásokkal helyettesíti.
 Paul, a Polip: Piti kis bűnöző, akinek egy rablás során véletlenül sikerült legyőznie Batmant, a városban elterjed a hír hogy Ő ölte meg Batmant, és mivel Batmant halottnak hiszik a bűnözők között óriási népszerűségre tesz szert. De Batman nem halt meg és mikor felgyógyul rács mögé juttatja Pault.
 Baby Doll: teles nevén Marion Louise Dahl, rendkívül mély növésű nő, aki küllemre egy hét-nyolc éves kislánynak tűnik. Apró termetét és gyermeki külsejét egy ritka genetikai betegség okozza, emiatt küllemre nem öregszik. Korábban sorozatszínész volt, de mivel magaviselete is inkább egy gyerekhez áll közel, komoly szakmai konfliktusba került kollégáival és munkaadóival, ezért karrierje zátonyra futott. Bosszúból bandát hozott létre, amely elrabolta néhai munkatársait, hogy bosszút álljon rajtuk, de Batman és Robin megakadályozták ebben.

Egyéb szereplők 

 Macskanő: Eredeti neve Selina Kyle, egy öntörvényű, magasan képzett ékszertolvaj, aki igyekszik nem ártani másoknak. Így nem tekinthető igazán gonosz karakternek, inkább antihősnek nevezhetnénk.Több alkalommal is segít Batmannek. Sőt, egyes esetekben kiáll a környezetvédelem és Gotham zöld övezetei mellett is. Bármilyen macskát megszelídít, mivel képes empatikus kapcsolatot kiépíteni velük. A Föld2-őn Macskanő és Batman összeházasodik, és születik egy lányuk Helena Wayne.
 Summer Gleeson: Riportere és szerkesztője a "Gotham Live" c. műsornak, feltűnik több epizódban.
 Hamilton Hill: Gotham City polgármestere, célja, hogy leszámoljon városában a korrupcióval és a bűnözéssel. Több iparmágnás és milliárdos is támogatja kampányában, köztük Bruce Wayne. Van egy fia, Jordan.

 
Batmanarajzfilmsorozat